Der Begriff Irische Rebellion steht für mehrere Aufstände in Irland während der britischen Herrschaft:

 die Desmond-Rebellionen in den 1560er bis 1580er Jahren
 der Neunjährige Krieg in Irland von 1594 bis 1603, auch Tyrone's Rebellion genannt
 die Irische Rebellion von 1641
 die Irische Rebellion von 1798
 der Osteraufstand von 1916